The Ranch steht für:

 The Ranch (Minnesota), Census-designated place im Mahnomen County, Minnesota, Vereinigte Staaten
 The Ranch (KwaZulu-Natal), Ort im Distrikt uMzinyathi, Provinz KwaZulu-Natal, Südafrika 
 The Ranch (Band), US-amerikanische Band
 The Ranch (Album), Musikalbum von Ranch (1997)
 The Ranch (Film), kanadisch-US-amerikanischer Fernsehfilm von Susan Seidelman (2004) 
 The Ranch (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (ab 2016)